

Personnalités

 Arthur Pellegrin (1891-1956), écrivain français de Tunisie
 Daniel Pellegrin (1945-), raseteur français
 Élise Pellegrin (1991-), skieuse alpine maltaise
 François Pellegrin (1881-1965), botaniste français
 Gabriel Pellegrin (1713-1788), officier de marine français
 Guilhem Pellegrin (1949-), comédien français
 
 Jacques Pellegrin (1944), peintre français
 Jacques Pellegrin (1873-1944), zoologiste français
 Mattia Pellegrin (1989-), fondeur italien
 Nicole Pellegrin (1944-), anthropologue et historienne française
 Paolo Pellegrin (1964-), photographe italien
 Pierre Pellegrin (1944-), philosophe français
 Raymond Pellegrin (1925-2007), acteur français
 Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745), poète, librettiste et dramaturge français

Pseudonyme
 Pellegrin, un des noms de plume de Friedrich de La Motte-Fouqué

Hydronyme 
Le Pellegrin est un petit fleuve côtier français qui coule dans le département du Var.

Autre
 LHôpital Pellegrin, situé à Bordeaux.
 Pellegrin & Fils, une entreprise de joaillerie basée à Marseille.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Nom de plume